Partula — род тропических наземных лёгочных улиток из семейства Partulidae.

Род эндемичен для островов архипелага Французская Полинезия. Ареал рода охватывает острова Тихого океана от Островов Общества до Палау и имеет общую площадь около 13 000 км².

На острове Таити виды рода Partula обычно живут на нижней стороне листьев подорожника и растений рода Caladium, в некоторых долинах их также часто находят на куркуме и драцене.

Являются объектами программ интенсивного разведения в неволе в Европе и США.

Классификация 
В роде Partula 72 вида:

 Partula affinis 
 Partula approximata 
 Partula arguta 
 Partula atilis 
 Partula aurantia 
 Partula auriculata 
 Partula bilineata 
 Partula callifera 
 Partula calypso
 Partula candida 
 Partula castanea 
 Partula cedista 
 Partula citrina 
 Partula clara
 Partula compacta 
 Partula crassilabris 
 Partula cuneata 
 Partula cytherea 
 Partula dentifera
 Partula dolichostoma 
 Partula dolorosa 
 Partula emersoni
 Partula eremita 
 Partula exigua 
 Partula faba
 Partula filosa
 Partula formosa 
 Partula fusea 
 Partula garretti
 Partula gibba
 Partula guamensis
 Partula hebe
 Partula hyalina
 Partula imperforata 
 Partula labrusca 
 Partula langfordi
 Partula leptochila 
 Partula leucothoe
 Partula levilineata 
 Partula levistriata 
 Partula lutea 
 Partula martensiana
 Partula microstoma 
 Partula mirabilis
 Partula mooreana
 Partula nodosa
 Partula otaheitana
 Partula planilabrum 
 Partula producta 
 Partula protea 
 Partula protracta 
 Partula radiata 
 Partula radiolata
 Partula raiatensis 
 Partula remota 
 Partula robusta 
 Partula rosea
 Partula rustica 
 Partula sagitta 
 Partula salifana 
 Partula salifera 
 Partula suturalis
 Partula taeniata
 Partula thalia 
 Partula thetis
 Partula tohiveana
 Partula tristis
 Partula turgida 
 Partula umbilicata 
 Partula varia
 Partula variabilis 
 Partula vittata

Фото

Примечания

Ссылки 
 Partula

Pupilloidea
Моллюски Океании
Эндемики Французской Полинезии
Роды моллюсков